Charlie Rodriguez ist der Name folgender Personen:
  
*Charlie Rodríguez (Politiker) (* 1954), puerto-ricanischer Politiker
Charlie Rodríguez (Musiker) († 2019), puerto-ricanischer Salsamusiker

Siehe auch:
 Charlie Rodrigues